Pojorâta se poate referi la:
Pojorâta, Argeș
Pojorâta, Suceava